One-way:
 One-way — вид шлица крепёжных изделий.
 One-way, one way или сокращённо OW — на пассажирском транспорте обозначение билета или тарифа, действующего в одну сторону (без поездки в обратном направлении).
 One-way — улица с односторонним движением.
 One Way — американская рнб- и фанк-группа, популярная с конца 1970-х по 1980-е годы.
 «One Way» — дебютный альбом британского диджея и продюсера Mark One, выпущенный в 2004 году.
 One Way — финский производитель профессиональной спортивной одежды, лыжных палок и аксессуаров для лыжного спорта.